Jelf ist der Name von

Siehe auch
 Jelfs